Sin afiliación, o Desafiliado/a, es un término utilizado para referirse a personas que no están incluidas en una religión determinada.

De acuerdo al Pew Research Center, ese grupo incluye ateos, agnósticos y personas que describen su religión como "ninguna en particular". En cualquier caso, no todos los individuos "no afiliados" son necesariamente irreligiosos.

Estudios 
El estudio norteamericano La fe en cambio continuo: Cambios en la afiliación religiosa en los EE.UU. (“Faith in Flux: Changes in Religious Affiliation in the U.S.”) encontró que más de un 16% de la población norteamericana se encontraba en esta categoría, mientras un estudio del año 2000 basado en respuestas libres acercaba este porcentaje al 37%.

Por otra parte, de acuerdo al estudio publicado en The American Journal of Psychiatry, entre pacientes con depresión, "las personas consideradas en esta categoría reflejaban una mayor probabilidad de intentos de suicidio que aquellos con filiación religiosa". También los pacientes no afiliados y con depresión tenían menos objeciones morales ante el suicidio que los creyentes.

Véase también 
 Post-teísmo
:Categoría:Irreligión
Irreligión en Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 
 Pew Research Centre: Unaffiliated

Irreligión